Marc Vilbenoît est un syndicaliste français né en 1937.

Biographie 
Diplômé de la faculté des sciences de Paris et de l’Institut des finances et assurances, il travaille dans des institutions de retraites et de prévoyance.
 
Depuis 1963, il est membre de la CGC. 

En 1985, il devient secrétaire général de la compagnie d’assurance Le Gan-Vie. Il milite au sein de la CGC en tant que vice-président du SNCA (Syndicat National des Cadres de l'Assurance). 

D’octobre 1993 à juin 1999, il est président de la Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

En 1998 et en 2002, il est élu à la présidence du Régime de retraite complémentaire des cadres.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en 1937
Lieu de naissance inconnu
Syndicaliste de la CFE-CGC